Список игроков, выступавших за футбольный клуб «Краснодар» в официальных матчах (Чемпионат России, Первый дивизион, Второй дивизион, Кубок России, Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА) с 2008 года.
 Указано количество игр за команду на 15.03.2023.
 Зелёным цветом выделены игроки основного состава на 15.03.2023.

Примечания

Легионеры 
Первый футболист из дальнего зарубежья в составе «Краснодара» — босниец Рикардо Байано, перешедший в марте 2009 года. Дебютировал 28 марта 2009 года в гостевой игре первого тура Первого дивизиона против «Шинника» (1:1).

Далее приведен список стран и количество футболистов из этих стран, игравших в разное время за ФК «Краснодар».

7 —  Бразилия 
5 —  Сербия 
4 —  Грузия 
4 —  Украина 
4 —  Швеция 
3 —  Армения 
3 —  Белоруссия
3 —  Нигерия 
3 —  Португалия 
3 —  Черногория 
2 —  Босния и Герцеговина 
2 —  Исландия 
2 —  Камерун 
2 —  Колумбия 
2 —  Кот-д’Ивуар 
2 —  Молдавия 
2 —  Польша 
1 —  Ангола 
1 —  Болгария 
1 —  Буркина-Фасо 
1 —  Венгрия 
1 —  Дания 
1 —  Кабо-Верде 
1 —  Казахстан 
1 —  Нидерланды 
1 —  Норвегия 
1 —  Парагвай 
1 —  Перу 
1 —  Румыния 
1 —  Сенегал 
1 —  Узбекистан 
1 —  Уругвай 
1 —  Франция 
1 —  Эквадор

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Краснодар»

Краснодар
ФК «Краснодар»